Bernard Cuau (1935-1995), journaliste français, père d'Emmanuelle Cuau
 Emmanuelle Cuau (1964-), réalisatrice et scénariste française, fille du précédent
 Marianne Cuau (1963-), actrice, réalisatrice et scénariste française
 Yves Cuau (1934-), journaliste français
Patronyme français